Георгий Андгуладзе (; р. 1984, Тбилиси) — оперный певец (бас). Родился в Тбилиси, Грузинская ССР. Окончил Accademia delle Voci Verdiane, оперный дебют состоялся в Италии «Фестиваль Дж. Верди», где исполнил партию Феррандо в опере «Трубадур» Дж. Верди.

Карьера 
Некоторые из его опера выступлений:
 Буонафеде, Лунный мир — Театро Комунале ди Феррара (Италия), дирижёр Рокко Чианчиотта 2009
 Буонафеде, Лунный мир — Театр Каппаро (Италия), дирижёр Рокко Чианчиотта 2009
 Уберто, Служанка-госпожа — Театр Ариосто, дирижёр Марко Фиорини 2011
 Феррандо, Трубадур — Театр Верди в Буссето, дирижёр Микеле Мариотти 2011
 Феррандо, Трубадур — Театр Магнани в Фиденцы, дирижёр Микеле Мариотти 2011
 Рамфис, Аида — Театр Пармы (Италия), дирижёр Антонио Фоглиани 2012
 Йорг, Стиффелио — Театр Пармы (Италия), дирижёр Андреа Баттистони 2012
 Монтероне, Риголетто — Театр Пармы (Италия), фестиваль Верди, дирижёр Даниэль Орен 2012
 Бас, Реквием Верди — Фонд Перголези Спонтини ди Йези 2013
 Эскамильо, Кармен — Июль Музикале Трапанесе, дирижёр Иво Липанович 2014
 Мажордом, Каприччио (экстракт) — Аудитория Райнер III, Монте-Карло, дирижёр Джеффри Тейт 2015
 Эскамильо, Кармен — Центр оперного пения Галины Вишневской, Москва, дирижёр Вальтер Аттанаси 2015
 Фараон, Аида — Общественный театр-ди-Ровиго, дирижёр Марко Боэми 2015
 Эскамильо, Кармен — Седжонг Центр исполнительских искусств, Корея, дирижёр Гаэтано Солиман 2015
 Фараон, Аида — Театр Верди ди Писа, дирижёр Марко Боэми 2016
 Басс «Стабат матер» (Дж. Россини), Базилика Санта-Мария- ин-Арачели, Рим, дирижёр Джанлуиджи Гельметти, 2016
 Массимилиано « Разбойники» (Дж. Верди) ,Театр Верди Буссето, Фестиваль Верди, дирижёр Симон Кречич, 2016
 Филипп II «Дон Карлос» (Дж. Верди), Опера Румынии, Крайова, 2016
 Командор «Дон Жуан» (В. А. Моцарт), Конгресс центр, Злин, 2016
 Фиеско «Симон Бокканегра» (Дж. Верди), Опера Румынии, Крайова, 2016
 Рамфис «Аида» (Дж. Верди) , Международный Оперный Фестиваль им. Ф. И. Шаляпина, Татарский театр оперы и балета, Казань, 2017
 Рамфис «Аида» (Дж. Верди), Тбилисский театр оперы и балета, дирижёр Даниел Орен, 2017
 Басс «Реквием» (Г. Доницетти), Базилика Санта Мария ин Арачели, Рим, дирижёр Джанлуиджи Гельметти, 2017
 Массимилиано « Разбойники» (Дж. Верди) ,Театр Верди Буссето, Фестиваль Верди, дирижёр Симон Кречич, 2017
 Тимур «Турандот» (Дж. Пуччини), 63 Фестиваль Пуччини, Торре дель Лаго, дирижёр Альберто Веронези, 2017
 Царь «Аида» (Дж. Верди), Оперный фестиваль Арена ди Верона, дирижёр Андреа Баттистони, 2017
 Царь «Аида» (Дж. Верди), Театр Петруцелли, Бари, дирижёр Джампауло Бисанти, 2017
 Оворезе «Норма» (В. Беллини), Театр Джузеппе Верди, Салерно, дирижёр Даниел Орен, 2017
 Захария «Набукко» (Дж. Верди), Оперный театр, Ливорно, дирижёр Марко Севери, 2017
 Спарафучиле «Риголетто» (Дж. Верди), Театр Реджо, Парма, дирижёр Франческо Иван Чампа, 2018

Вокальные партии

Дискография

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография at Naxos Records
 OperaBase